Краковский парк () — наименование городского парка, который находится в краковском районе Кроводжа. Парк внесён в реестр охраняемых памятников Малопольского воеводства.

Парк был основан в 1885 году по инициативе Станислава Рехмана между современными улицами Чарновейской, Шимановского, площадью Инвалидов и аллеями Юлиуша Словацкого, Адама Мицкевича и Зигмунта Красинского. Парк предназначался для отдыха горожан и был создан по образцу венских парков.

После Первой мировой войны в связи с строительством около парка зданий и городских коммуникаций территория парка значительно уменьшилась. В настоящее время площадь парка составляет около 5 гектаров. От старого парка сохранился небольшой пруд.

В 1974 году на территории парка были установлены абстрактные скульптуры различных польских скульпторов.

14 апреля 1976 года Краковский парк был внесён в реестр охраняемых памятников Малопольского воеводства (№ А-310).

Примечания

Литература 
 Encyklopedia Krakowa red. Antoni Henryk Stachowski, PWN 2000, ISBN 83-01-13325-2

Ссылки 
 Essential Krakow • Park Krakowski

Сады и парки Кракова
Памятники Кракова
Памятники культуры Малопольского воеводства